Улрикке Брандсторп (род. 13 июля 1995 г.; также известная как Улрикке) — норвежская певица, автор песен и музыкальная актриса. Известна тем, что участвовала в норвежских песенных конкурсах Idol (2013), The Voice (2015) и Stjernekamp (2018).

В 2019 году сыграла роль Лизль в мюзикле «Звуки музыки», исполненном в Folketeateret в Осло.

В 2020 году выиграла Melodi Grand Prix 2020 с песней «Attention» и должна была представлять Норвегию на конкурсе песни «Евровидение 2020» в Роттердаме, Нидерландах , однако конкурс был отменён из-за Пандемии Covid-19. Ранее она принимала участие в Melodi Grand Prix 2017, в котором заняла четвёртое место с песней «Places».

Дискография

Синглы

Ссылки 

Участники «Евровидения-2020»
Представители Норвегии на «Евровидении»
Участники телешоу «The Voice»
Родившиеся в 1995 году